

Cinema 
 In the Days of the Thundering Herd, noto anche come The Thundering Herd – film del 1914 diretto da Colin Campbell e Francis J. Grandon
 The Thundering Herd – film del 1925 diretto da William K. Howard
 The Thundering Herd – film del 1933 diretto da Henry Hathaway

Letteratura 
 La mandria tonante (The Thundering Herd) – romanzo di Zane Grey del 1925